Alfredo Spadavecchia
Antonio Spadavecchia
Giovanni Spadavecchia
Oscarre Spadavecchia
Vitangelo Spadavecchia